Хорремабад ()— одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Хорремабад.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Папи (بخش پاپی)
 Чегхальванди (بخش چغلوندی)
 Загхе (بخش زاغه)
 Вейзиан (بخش ویسیان)
Население области на 2006 год составляло 509 251 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer 

Шахрестаны Лурестана